Chica da Silva — personagem histórica do Brasil
 Xica da Silva (filme) — filme brasileiro de 1976, dirigido por Cacá Diegues
 Xica da Silva (canção) — canção de 1976 do cantor brasileiro Jorge Ben
 Xica da Silva (telenovela) — telenovela brasileira de 1996
 Xicas da Silva — grupo de percussão formado por mulheres do Brasil

Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão
Desambiguações de música